Зарі́чний сільський округ (, ) — адміністративна одиниця у складі Конаєвської міської адміністрації Алматинської області Казахстану. Адміністративний центр — село Зарічне.

Населення — 4245 осіб (2009; 2967 в 1999).

Історія 
Навесні 1998 року до складу сільського округу була включена територія зі складу Ілійського району разом із селом Арна Жетигенського сільського округу згідно з рішенням масліхату Алматинської області від 17 квітня 1998 року № 20-157 та постановою акімату Алматинської області від 14 травня 1998 року № 5-170.

Склад 
До складу округу входять такі населені пункти:

Примітки 

Сільські округи Конаєвської міської адміністрації